Santa Cruz del Retamar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cruz del Retamar (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Santa Cruz del Retamar (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar